Atividade FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Brasília, Distrito Federal. Opera no dial FM, na frequência 107,1 MHz, e pertence ao deputado Wigberto Tartuce (mesmo dono da Jovem Pan FM Brasília), atualmente é vice-líder de audiência na capital federal, perdendo apenas para a líder Clube FM. Seus estúdios estão localizados na região administrativa de Taguatinga, no Distrito Federal, e sua programação é como segmento popular, principalmente com o sertanejo.

História  
A emissora foi fundada em agosto de 1988, na época, a emissora era sediada no Setor Hoteleiro, Edifício Projeção J, em Taguatinga. A partir de então, a emissora começou a ter bons índices de audiência, pelo fato de sua programação ser focada na música sertaneja, em alguns casos a emissora liderava a audiência do rádio brasiliense, ganhando inclusive da antiga 105 FM.

O Jornalista Fábio William (hoje na Rede Globo) foi um dos locutores da Rádio Atividade. Teve grande audiência nessa época. Um bordão muito conhecido dele ao iniciar sua programação na rádio era a frase "Tô chegando!!!". 

Em julho de 1994, a emissora passou a ter uma retransmissora em Goiânia, na frequência 99,5, porém, a capital goiana só conseguiu acompanhar a programação da Atividade FM um ano depois até 1996, quando a frequência foi comprada pela TV Serra Dourada e virou a Rede Serra Dourada FM. 

No início da da década de 2010, a emissora transferiu seus estúdios para o CAUB II, no Riacho Fundo II.

Em 2017, a emissora contratou o jornalista e radialista Fred Linhares, que anteriormente era da JK FM, para apresentar o programa Na Polícia e Nas Ruas. Vale ressaltar que seu pai Silvio Linhares, que também era radialista, também apresentou o programa até 2011 antes de falecer.

Em 2019, a Atividade FM passou por algumas novidades em sua programação, que além de contar com um helicóptero com as informações do transito, a emissora recebeu uma nova plástica, novos locutores e uma novo logotipo. Além disso, pela 3ª vez seguida, a emissora trocou de sede novamente, desta vez, a emissora voltou pra Taguatinga, juntamente com a sua irmã Jovem Pan FM Brasília, e agora as duas foram para o Taguatinga Shopping, no 6° Andar. A emissora passou a ter uma estrutura completa com equipamentos de som com alta qualidade de som, além de melhorias em seus estúdios.

Em julho de 2019, a emissora apareceu na vice-liderança na 2ª posição, ficando atrás apenas da concorrente Clube FM e ficando na frente da sua irmã Jovem Pan FM, a emissora então se tornou a segunda maior audiência do Distrito Federal.

Programas 
 A Tarde é Nossa 
 Alvorada Sertaneja
 As Mais Mais Atividade 
 Brasil Sertanejo
 Clássicos da Atividade
 Coração Sertanejo
 Domingão do Vigão
 Encontros da Atividade
 Festa Atividade
 Falando com Deus
 Junto & Misturado
 Madrugada Atividade
 Na Polícia e nas Ruas
 Notícias da Hora
 Peão Atividade
 Programa Independente
 Sabadão Atividade
 Show da Atividade
 Show da Tarde
 Show de Viola

Ligações externas 
 Site da Rádio Atividade FM
 Wikimapia

Atividade FM
Estações de rádio fundadas em 1988